Van Leefdael (geslacht)
Rogier van Leefdael (1270)
Jan van Leefdael (1465-1530)
Filips van Leefdael (1495-1568)
Jan van Leefdael (1603-1668)
Filips van Leefdael (1610-1681)
Rogier van Leefdael (1617-1699)
Johan van Leefdael (1646-1714)